Die Liste der amtierenden Mitglieder der Schweizer Kantonsregierungen zeigt die amtierenden Mitglieder aller Kantonsregierungen der Schweiz.

Parteiabkürzungen 
 BDP: Bürgerlich-Demokratische Partei (zu Die Mitte gehörend)
 CSP: Christlich-soziale Partei
 CSP OW: Christlichsoziale Partei Obwalden
 CSPO: Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis (zu Die Mitte gehörend)
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei (zu Die Mitte gehörend)
 FDP: FDP.Die Liberalen
 GLP: Grünliberale Partei
 Grüne: Grüne Partei
 LDP: Liberal-demokratische Partei Basel-Stadt (zur FDP gehörend)
 Lega: Lega dei Ticinesi
 Mitte: Die Mitte
 MCG: Mouvement citoyens genevois
 SP: Sozialdemokratische Partei
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Kantonsregierungen 
Stand: 2. Juli 2022

Vorsitzende von Kantonsregierungen mit mehr als einjähriger Amtsdauer sind an erster Stelle genannt. Vorsitzende mit einer Amtszeit über die gesamte Amtsdauer der Kantonsregierung (2) sind mit Titel und in Fettschrift angegeben; Landammänner mit einer zweijährigen Amtszeit (6) sind mit Titel angegeben.

Parteizugehörigkeit 
Werden sämtliche Kantonsregierungen zusammen betrachtet, so ergibt sich folgende parteipolitische Zusammensetzung (Stand: 2. Juli 2022):

Weblinks 
 Konferenz der Kantonsregierungen

Einzelnachweise 

!Liste Kantonsregierung
Schwe
!Liste Kantonsregierung
!
!